Lewin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anders Lewin
 Jean-Marc Lewin
 John William Lewin
 Kurt Lewin